Název Holubice má více významů:
 Holubice (okres Praha-západ) – obec v okrese Praha-západ
 Holubice (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 Holubice (Ptení) – část obce Ptení v okrese Prostějov

 označení pro samičku holuba
 Holubice (film) – český film režiséra Františka Vláčila z roku 1960
 Holubice (souhvězdí) – souhvězdí na jižní obloze
 bílá holubice – Symbol míru

Externí odkazy